Орчано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Орчано-ди-Пезаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.
 Орчано-Пизано — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.